M3 kan syfta på:

 M3 (ekonomisk term) – en ekonomisk term
 Messier 3 – en klotformig stjärnhop i stjärnbilden Jakthundarna
m3 – en förkortning för kubikmeter
 M3 – en dimension för skruvar och muttrar med M-gänga
 BMW M3 – en bil producerad av BMW
 M3 (tidning) – en tidning
 M3 – ett minneskort till Nintendo DS
 M3-receptor – ett slags receptorer som finns i parasympatiska nervsystemet, se Muskarinreceptorer
 M3 - en standard inom hörslinga för hörselskadade

Transport
 M3 (Storbritannien) – en motorväg i Storbritannien
 M3 (Ryssland) - en motorväg i Ryssland
 M3 (Ungern) – en motorväg i Ungern
 M3 – en motorväg i Irland
 M3 (Budapest) – en linje i Budapests tunnelbana
 M3a – ånglok inköpta av Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar
 M3b – tre stycken ånglok inom Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar 
 M3/E12 (ånglok) – ett ånglok inom Statens Järnvägar

Vapen
 HMS M3 – den svenska minsveparen 
 M3 Light Tank – en amerikansk stridsvagn under andra världskriget, känd som Stuart tank
 M3 Medium Tank – en amerikansk stridsvagn under andra världskriget, känd som M3 Lee och M3 Grant
 M3 (kulsprutepistol) –  en amerikansk kulsprutepistol i kaliber .45